Hard Melody es una banda de Heavy Metal española procedente de Blanes (Gerona). La banda estuvo en activo desde 1989 a 1994 y se volvió a reunir en 2021.

Historia 
Hard Melody nace en 1989 en la ciudad de Blanes, en la Costa Brava catalana. El estilo de Hard Melody se podría definir como Heavy Metal, aunque dentro de sus canciones podemos encontrar influencias que van desde el hard rock hasta el thrash metal, pasando por el rock urbano o el hardcore melódico. Sus letras, siempre en castellano, destacan por su contenido político y social.

Primera etapa (1989-1994) 

Tras especular con varios nombres y pasar distintos músicos por la formación durante sus primeros meses de vida en 1989, los miembros fundadores Frank Hinojosa (voz), Jordi Mora (guitarra) y Miky Corregidor (bajo) y David Solana (batería) finalmente consolidan el proyecto de Hard Melody cuando suman al entonces guitarrista de Leprosy Terror, Paspe Martínez. Con esta formación se realizarían las primeras actuaciones en directo, hasta que en 1991 se uniría Billy Purdie (ex-batería de Excess), cerrando así la que sería la formación definitiva y estable de la banda. La banda entró dos veces en estudio durante su primera etapa. La primera en 1991 en los estudios Canal 4 Audio de Blanes, con la producción de Suli Campos (Excess, La Cara Oculta) y Xavi Puig (Manzano, Juegos Amargos). Y una segunda, un año después, en el estudio de Xavi Vidal (La Gran Aventura) en Sabadell. De la unión de esas dos grabaciones surgiría su primera demo de seis temas, autoeditada en cassette y llamada como la banda, de la que llegaron a vender cerca de 500 copias. En esos inicios de los 90 la formación realizó docenas de conciertos, principalmente por la zona del Maresme y la provincia de Gerona, convirtiéndose en una de las bandas más solventes y respetadas dentro de la escena metálica local. Su repertorio en directo se basaba en sus temas propios, acompañados de algunas versiones de grupos tan dispares como Mr. Big, W.A.S.P., Helloween o Soziedad Alkohólika. Finalmente, en el año 1994 y cuando la banda estaba posiblemente en su mejor momento de forma, Hard Melody se separa de forma amistosa, desmotivados por la falta de perspectivas de un mercado musical global marcado por la decadencia del Metal y el dominio del Grunge, y con una escena local monopolizada por el rock català. Todos los miembros de la banda seguirían con su actividad musical por separado, pasando por multitud de grupos de todos los estilos.

Segunda etapa (2021-presente) 

Durante la pandemia mundial de 2020, y a raíz de una llamada de Albert Solé de la revista 'La Cataluña Metálica' para una entrevista sobre la banda, Frank, Jordi, Paspe y Miky deciden, a iniciativa de Iván Martín (guitarra de Cyan Bloodbane y ex-Fuck Off, entre otros), reunirse de nuevo para regrabar uno de sus antiguos temas, aprovechando el parón de actuaciones en directo que todos los miembros sufrían con sus respectivas bandas debido al confinamiento. El resultado fue tan satisfactorio que, dada la coincidencia de cumplirse justo tres décadas desde su primera grabación, la banda decide ir más allá y regrabar algunos temas más para autoeditar un EP de conmemoración del 30 aniversario. Esto despierta el interés del sello 'Héroes de Culto', que se ofrece junto a la citada revista a editar y distribuir el regreso de Hard Melody, ya con Iván Martín integrado como tercer guitarra.

En estos momentos la banda está de nuevo en estudio, inmersa en el proceso de composición y grabación de un nuevo disco que contará con 11 temas propios, esta vez totalmente nuevos, y que verá la luz entre finales de 2022 y principios de 2023.

9121: XXX Aniversario 

El 4 de marzo de 2022 sale a la venta '9121 - XXX Aniversario', un EP en el que Hard Melody regraba cuatro canciones, tres de ellas incluidas en la demo de 1992 y un medley con cinco de sus antiguos temas, algunos incluidos en la demo original y otros inéditos. La banda realiza un importante trabajo de actualización de las canciones, en música y letra, para adaptarlas a un sonido más actual sin perder la esencia de los temas originales.

El disco fue grabado en Blanes, en los Red Cloud Studios del bajista Miky Corregidor. El propio Miky se encargó de la producción y la mezcla, mientras que el mastering corrió a cargo de Aldo Gilardi-Magnan en los Hitmakers Mastering de Lima (Perú).

El CD fue presentando junto al número 8 de 'La Cataluña Métalica', llevando además a la banda en portada.

Tracklist 
 Levántate y grita
 Nada que celebrar
 Mundo muerto
 Hard medley

Discografía 

 'Hard Melody' (demo 1992, autoeditada).
 '9121 - XXX Aniversario' (EP 2022, Héroes de Culto / La Cataluña Metálica).

Miembros 
 Frank Hinojosa: voz.
 Jordi Mora: guitarra y coros.
 Paspe Martínez: guitarra.
 Iván Martín: guitarra.
 Miky Corregidor: bajo, coros y programación.

Exmiembros 
 David Solana, batería (1989-1991)
 Billy Purdie, batería (1991-1994)

Referencias 

Grupos de rock de España